MDI:

 Medium Dependent Interface — тип Ethernet-порта.
 Multiple Document Interface — тип графического интерфейса в компьютерной отрасли.
 MDI — проприетарный формат Microsoft для хранения растровых изображений.
 MDI — метилендифенилдиизоцианат.
 MDI (Manual Data Input) — режим ручного ввода блоков команд языка G-code в системах ЧПУ.
 MDI — число 1501 в римской системе счисления.